Speedminton ist eine eingetragene Marke der Speedminton GmbH und wird aufgrund des geschichtlichen Zusammenhangs oft mit der Sportart Crossminton (früher Speed Badminton) assoziiert.

 für die Sportart, siehe Crossminton
 für das Unternehmen, siehe Speedminton GmbH